Alejandro Gómez – calciatore argentino
Alejandro Gómez – velocista spagnolo
Alejandro Gómez – ex calciatore boliviano
Alejandro Gómez – nuotatore venezuelano
Alejandro Gómez – politico argentino
Alejandro Gómez – tennista colombiano
Alejandro Gómez Girón – ex cestista spagnolo
Alejandro Gómez Monteverde – attore messicano